Cornice – elemento architettonico
 Cornice – intelaiatura posta intorno a quadri, specchi, fotografie
 Cornice – formazione nevosa causata dai venti
 Cornice – frazione del comune italiano di Sesta Godano, nella provincia della Spezia in Liguria
 Cornice rocciosa – in alpinismo, sporgenza pianeggiante di una parete rocciosa
 Cornice narrativa – parte di testo all'interno del quale l'autore inserisce la narrazione di un racconto
 Cornice del Purgatorio – divisione del Purgatorio, come descritto nella Divina Commedia di Dante Alighieri

Altri progetti